El apellido Kalnay hace referencia a distintas personas, entre ellas:

 Andrés Kálnay, arquitecto húngaro que trabajó en la Argentina.
 Eugenia Kalnay, meteoróloga de la Argentina.
 Jorge Kálnay, arquitecto húngaro que trabajó en la Argentina, hermano de Andrés Kálnay.